Де́лле () и Делле́ () — фамилия, распространённая во многих странах, а также топоним. Может означать:

Фамилия 
 Делле, Павел Петрович (1900 — после 1990) — сотрудник германской военной разведки, зондерфюрер.
 Делле, Пьер (1797—1870) — швейцарский политик.

Составная фамилия 
 Делле Донн, Елена (род. 1989) — американская профессиональная баскетболистка.

Топоним 
  — бывшая коммуна в Швейцарии, в кантоне Фрибур. Ныне часть коммуны Делле-Портальбан.

См. также 
 Делла